Steppenwolf () — слово, яке може мати такі значення:

Steppenwolf 
 Steppenwolf — американський рок-гурт канадського походження.
 Steppenwolf — дебютний студійний альбом рок-гурту Steppenwolf.
 Степпенвулф — вигаданий персонаж коміксів зі всесвіту DC Comics.

Степовий вовк 
 Степовий вовк — підвид вовка звичайного.
 Степовий вовк — роман Германа Гессе, вперше опублікований у 1927 році.